A36 eller A 36 kan syfta på:

SL A36 – SL:s typbeteckning för en spårvagn
A36 (rappare) (1995–), artistnamn för Geivar Hasado Shlaimon
 A 36 – militära beteckningen för ett överljudsbombplan planerat av Saab under 1950-talet